Buronga peut désigner :
 , une ville d'Australie
 , une ville du Soudan